Marci Livià Turbó (Marcius Livianus Turbo) fou un general romà sota Trajà i Adrià.

Trajà el va enviar a Egipte el 115 per reprimir la revolta dels jueus a Cirene, cosa que va aconseguir sense gaires problemes.

Al pujar al tron Adrià (117), del que era molt amic, l'emperador li va concedir els màxims honors: el va enviar a Mauritània per reprimir l'agitació a la província suposadament incitada per Quint Lusi Quiet, i després fou governador de Pannònia i Dàcia, i en aquest segon govern va augmentar el seu rang que va passar a ser equivalent al del prefecte d'Egipte.

Cridat més tard a Roma (vers 119 o 121) fou nomenat prefecte del pretori al lloc d'Atti. Fou un bon complidor dels seus deures i mai no fou tractat per l'emperador amb ingratitud. Segons la inscripció a la seva tomba va morir quan tenia 50 anys però no se sap en quin any es va produir l'òbit.

Militars romans de l'Imperi
Generals